Plusieurs départements possèdent une route départementale 9, ou RD 9, parmi celles-ci :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Saint-Pons à Barcelonnette ;
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Arné à Guizerix ;
 dans le département de la Haute-Vienne, elle relie la RN 141 près de Veyrac à la limite de la Charente.
dans le département du Doubs, elle relie Larnod à Les Hôpitaux-Neufs.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier de la Haute-Vienne

009